Руне Ларссон ():
 Руне Ларссон (1924—2016) — шведський легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 1948 року.
 Руне Ларссон (нар. 1952) — шведський футбольний арбітр.